Miejscowości w USA:
 Frankford – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Frankford – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
Gminy w USA:
 Frankford (ang. Frankford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Frankford (ang. Frankford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex